Ellis Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ellis Township (Arkansas)
 Ellis Township (Iowa)
 Ellis Township (Kansas)
 Ellis Township (Michigan)